Die von Mitsubishi Heavy Industries entwickelte AAM-5 ist eine Kurzstrecken-Luft-Luft-Rakete, die sich zurzeit in der Erprobungsphase (XAAM-5) befindet. Es war geplant, dass die AAM-5 im Jahr 2008 in Dienst gestellt wird und dann schrittweise die AAM-3 ersetzt. Die Waffe ist der IRIS-T sehr ähnlich.

Varianten 
AAM-5B
Verbesserte Variante.

Technische Daten

Weblinks 

  (japanisch)

Luft-Luft-Rakete
AAM5